Thatcher (Arizona)
 Margaret Thatcher (Grantham, Anglaterra, 1925 - Londres, 2013), Primera Ministra del Regne Unit (1979 -90)